Хесус Хавьер де Ос Браво (; род. ) — испанский филолог, профессор. Доктор филологии (Университет Комплутенсе, Мадрид, 1966). Ранее — профессор в таких вузах, как Университет Севильи (1967—1969), Университет Саламанки (1969—1989), декан филологического факультета Университета Саламанки (1981—1985), директор Трёхъязычного колледжа Саламанки (:es:Colegio Trilingüe) (l970-l984), с 1989 г. — профессор Университета Комплутенсе, факультет классической филологии и индоевропеистики.

Ранее — эксперт-советник Центрального координационного комитета ЮНЕСКО по изучению кельтских культур (1984—1999), член Патронажного совета Фонда классических исследований Пастора (:en:Fundación Pastor de Estudios Clásicos).

Х. де Ос — директор Проекта «Гесперия» (Project Hesperia) по созданию базы данных по палеоиспанским народам и языкам

В начале 21 в. Х. де Ос выступил с критическим анализом неакадемических лингвистических теорий известного испанского генетика А. Арнаис-Вильены, пытавшегося вывести все древние языки из баскского. Несмотря на очевидную абсурдность утверждений Вильены, академическая наука не спешила выступать с критикой его идей, благодаря чему они получили хождение в популярной литературе.

К основным сферам его интересов и исследований относятся:
 палеоиспанские языки,
 историческая лингвистика,
 древние кельтские языки,
 история письменности,
 доклассическая древнегреческая литература,
 греческая эпиграфика,
 древнегреческий театр.

Примечания

Ссылки 
 Professor page at the Universidad Complutense 
 Página de Jesús Javier de Hoz Bravo en Dialnet  Publications by Jesús Javier de Hoz Bravo in the Dialnet list
 Hesperia. Banco de Datos de Lenguas Paleohispánicas 

Лингвисты Испании
Палеоиспанские языки
Кельтологи
Выпускники Комплутенсе
Преподаватели вузов Испании